KGUS steht für:
 Haltepunkt Gustorf (DS100-Code), deutscher Bahnhof, siehe Bahnstrecke Düren–Neuss #Haltepunkt Gustorf
 Grissom Air Force Base (ICAO-Code), US-amerikanischer Luftwaffenstützpunkt in Indiana

Abkürzung